Кирилл Афанасьев (3 апреля 1992) — ирландский боксёр. Чемпион Ирландии (2018). Бронзовый призёр чемпионата Ирландии (2015, 2019).

Любительская карьера 
В октябре 2009 года завоевал серебряную медаль чемпионата Ирландии среди юношей до 21 года в тяжёлой весовой категории (до 91 кг).

Чемпионат Ирландии 2015 
Выступал в тяжёлой весовой категории (до 91 кг). В четвертьфинале победил Кристи Джойса. В полуфинале проиграл Бернарду О’Райли.

Чемпионат Ирландии 2017 
Выступал в тяжёлой весовой категории (до 91 кг). В четвертьфинале проиграл Джону Джо Макдоне.

Чемпионат Ирландии 2018 
Выступал в тяжёлой весовой категории (до 91 кг). В полуфинале победил Джейсона Барронса. В финале победил Кевина Шихи.

Чемпионат Ирландии 2019 
Выступал в тяжёлой весовой категории (до 91 кг). В полуфинале проиграл Энтони Брауну.

Чемпионат мира 2019 
Выступал в тяжёлой весовой категории (до 91 кг). В 1/32 финала победил австралийца Остина Аокусо. В 1/16 финала проиграл болгарину Радославу Панталееву.

Титулы и достижения 
 2009  Серебряный призёр чемпионата Ирландии среди юношей до 21 года в тяжёлом весе (до 91 кг).
 2015  Бронзовый призёр чемпионата Ирландии в тяжёлом весе (до 91 кг).
 2018  Чемпион Ирландии в тяжёлом весе (до 91 кг).
 2019  Бронзовый призёр чемпионата Ирландии в тяжёлом весе (до 91 кг).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Sportbox.ru
 

Боксёры Ирландии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Чемпионы Ирландии по боксу